Межак — фамилия. Известные носители:
 Межак, Пётр Каспарович (1858—1941) — русский и латышский военный деятель, генерал-майор.

См. также 
 Менджак, Томаш (род.1954) — польский актёр и режиссёр.